Сезон 1923/24 стал для «Манчестер Юнайтед» 28-м сезоном в Футбольной лиге и вторым сезоном после выбывания во Второй дивизион. «Юнайтед» занял 14-е место в лиге.

Второй дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1923/24 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1923/1924
Манчестер Юнайтед